I. epizód: Baljós árnyak kalandok (Episode I: The Phantom Menace Adventures): A Star Wars univerzumban játszódó, négy különböző történetből álló képregénysorozatot Timothy Truman, Ryder Windham, Henry Gilroy és Mark Schultz írták. 1999. május és 1999. július között képregényfüzetekben, 2000 márciusában I. Epizód: Baljós árnyak kalandok címen gyűjteményes képregényben (TPB), majd 2009 áprilisában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Az I. Epizód: Baljós árnyak kalandok történetei 32 évvel ezelőtt játszódnak az Új remény eseménye előtt és a Baljós árnyak eseménye alatt.

Dark Horse Comics

Anakin Skywalker

Qui-Gon Jinn

Obi-Wan Kenobi

Amidala királynő

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 2

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények